Falsostesilea är ett släkte av skalbaggar. Falsostesilea ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Falsostesilea